Polsko-Iracka Izba Współpracy Przemysłowo-Handlowej (arab. البولندية العراقية غرفة التجارة والصناعة التعاون) – organizacja samorządowa promująca rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy obydwoma krajami.

Siedziba mieści się przy ul. Kruczej 16-22 (2015).

Izby gospodarcze
Gospodarka Iraku
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-irackie